Chavornay est une commune suisse du canton de Vaud.
Chavornay est une ancienne commune française de l'Ain.
Corcelles-sur-Chavornay est une localité suisse de la commune de Chavornay dans le canton de Vaud.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France